Uva - O fruto da videira, com o qual se faz o vinho;
 UV-A é um tipo de radiação ultravioleta
 Família Uva, que consiste em três dos mais famosos jogadores portugueses de rugby:
 João Uva (nascido em 1980), jogador de rugby
 Vasco Uva (nascido em 1982), jogador de rugby
 Gonçalo Uva (nascido em 1984), jogador de rugby

Localidades 
 Uva (Sri Lanka) - uma das oito províncias do Sri Lanka.
 Uva (Vimioso) - localidade no concelho de Vimioso, Portugal.

Outros 
 UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA) - Universidade de Sobral no Estado do Ceará.
 Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. 
 UVa - Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos
 UvA - Universiteit van Amsterdam, uma das duas universidades em Amsterdam nos Países Baixos
 UVa - Universidad de Valladolid , uma das duas universidades em Valladolid, Castela e Leão, Espanha

Desambiguação